Jean-Pascal est un prénom composé masculin, notamment porté par :
 Jean-Pascal Ansermoz (1974) est un écrivain suisse. 
 Jean-Pascal Chaigne (1977) est un compositeur français.
 Jean-Pascal Delamuraz (1936-1998) est un homme politique suisse.
 Jean-Pascal Lacoste (1978) est un chanteur, comédien et animateur de télévision français.

Voir aussi

 
 

Prénom français
Homonymie de prénom